Avalonnectes es un género extinto de plesiosaurio romaleosáurido pequeño que vivió en el período Jurásico Inferior (muy probablemente a principios del Hettangiense) en el Reino Unido. Contiene una sola especie, A. arturi.

Descubrimiento 
Avalonnectes es conocido a partir del espécimen holotipo NHMUK 14550, el cual contiene la parte posterior de un cráneo, y un esqueleto postcraneal casi completo preservado articulado y en tres dimensiones. Otro esqueleto postcraneal parcial, el cual fue referido a este género, es AGT, sin catalogar. Ambos especímenes fueron recolectados en Street, de Somerset, en los lechos Pre-Planorbis de la Formación Blue Lias del Grupo Lias Inferior. Estos lechos probablemente se depositaron tras la primera aparición del ammonite Psiloceras planorbis. Por tanto, estos se ubican dentro de principios de la cronozona de P. tilmanni de principios del Hettangiense, el cual data de entre 199,6-198 millones de años, inmediatamente siguiente al límite entre el Triásico y el Jurásico. Los fósiles de plesiosaurios que han sido descubiertos en Street representan las primeras apariciones de Plesiosauria. Por lo tanto, Avalonnectes es uno de los más antiguos plesiosaurios conocidos.

Descripción 
Avalonnectes es un romaleosáurido con 18–19 vértebras dorsales. Este número reducido representa su autapomorfia. Un análisis filogenético llevado a cabo por Benson et al. (2012) encontró que era un romaleosáurido basal. El cladograma muestra la posición filogenética de Avalonnectes entre otros plesiosaurios siguiendo a Benson et al. (2012).

Etymología 
Avalonnectes fue descubierto y nombrado por Roger B. J. Benson, Mark Evans y Patrick S. Druckenmiller en 2012 y la especie tipo es Avalonnectes arturi. El nombre del género se deriva de Avalon, una isla de la leyenda del rey Arturo, frecuentemente identificada con Glastonbury, cerca de Street, y del griego nectes, que significa "nadador". El nombre de la especie es en honor del paleontólogo Arthur Cruickshank (1932–2011), quien junto a M. A. Taylor inició el reestudio de los plesiosaurios del Jurásico Inferior británico en la década de 1990. También es una referencia al legendario rey Arturo del folclor británico.

Referencias 

Plesiosaurios del Jurásico Inferior
Pliosauroidea
Plesiosaurios de Europa